

Власна назва 
 Еко — муніципалітет у Франції

Люди 
 Умберто Еко — італійський мовознавець і письменник.

Підприємства 
 «ЕКО-маркет» — українська мережа продуктових супермаркетів.

У космонавтиці 
 Еко — американський супутник зв'язку
 Еко — американська програма супутникового зв'язку

Інше 
 Еко (валюта) — західноафриканська назва валюти.